La paix perpétuelle est un concept de paix éternelle qui a été théorisé et tenté d'être mis en pratique dans différents traités de paix.

Traités de paix 
 1474 : la Paix perpétuelle désigne l'accord entre les VIII cantons confédérés et le duc Sigismond d'Autriche, au nom de l'empereur du Saint-Empire romain germanique Frédéric III.
 1495 : la Paix perpétuelle désigne l'interdiction proclamée en 1495 de mener des guerres privées au sein du Saint-Empire romain germanique.
 1502 : le traité de paix perpétuel proposait la paix entre l'Angleterre et l’Écosse.
 1516 : la paix perpétuelle désigne le traité de Fribourg conclu en 1516 entre le royaume de France et les XIII cantons suisses. 
 1686 : le traité de paix perpétuelle (ou paix éternelle) entre la Russie et la Pologne-Lituanie, qui marque un tournant dans les relations houleuses entre les deux Etats.

Théories et œuvres de paix 
 En philosophie, la paix perpétuelle renvoie à un concept et des œuvres proposés successivement par l'Abbé de Saint-Pierre, Jean-Jacques Rousseau et Emmanuel Kant (Vers la paix perpétuelle, lire sur Wikisource).

Voir aussi

Article connexe 
 

Traité de paix